Kossmann ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Kossmann (1922–1998), niederländischer Schriftsteller
 Ernst Kossmann (1922–2003), niederländischer Historiker
 Ernst Ferdinand Kossmann (1861–1941), Germanist und Romanist
 Eugen Oskar Kossmann (1904–1998), deutsch-polnischer Historiker, Geograph und Diplomat
 Hans Kossmann (* 1962),  schweizerisch-kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Karl-Richard Koßmann (1896–1947), deutscher Generalmajor
 Reiner Kossmann (1927–2013), deutscher Eishockeyspieler
 Robby Kossmann (1849–1907), deutscher Zoologe, Arzt, Schriftsteller und Eugeniker 
 Wilfried Kossmann (1886–1968), deutscher Verbandspolitiker

Siehe auch:
 Kosmann